ASAS — многозначная англоязычная аббревиатура:
 ASAS () — американская автоматизированная система обработки и анализа разведывательных данных военного назначения.
 ASAS () — консультативный орган по регулированию этических стандартов рекламной индустрии Сингапура.
  () — польский астрономический проект по наблюдению за наиболее яркими звёздами.
  () — американская некоммерческая организация, которая занимается широким кругом проблем, связанных с домашними животными.

Примечания